

Лосево — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Лосево — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Лосево — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства